Martiny ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Martiny (1939–2016), deutsche Politikerin (SPD)

 Dieter Martiny (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Donald Martiny (* 1953), US-amerikanischer Künstler
 Eduard Martiny (1808–1876), deutscher Arzt und Badehausbesitzer
 Friedrich Martiny (1819–1897), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Hugo Martiny von Malastów (1860–1940), österreichischer Generaloberst
 Johann Georg von Martiny († 1712) kaiserlicher Feldmarschalleutnant
 Lajos Martiny (1912–1985), ungarischer Jazzmusiker
 Margarethe Martiny-Holzhausen (1893–1976), österreichische Bildhauerin, Malerin, Kinderbuchautorin und Illustratorin
 Marie de Jésus Deluil-Martiny (1841–1884), Gründerin der Kongregation der Töchter des Herzen Jesu
 Martin Martiny (1942–2013), deutscher Soziologe und Vorstand der Vattenfall Europe
 Nikolaus von Martiny (1896–1991), österreichischer Offizier, Fabrikant und Kunstkeramiker
 Peer Martiny (* 1958), deutscher Regisseur, Schauspieler und Autor

Siehe auch: 
 Martini, Martigny (Begriffsklärung)